Conclaaf van 1978 (augustus), dat volgde op de dood van paus Paulus VI
Conclaaf van 1978 (oktober), dat volgde op de dood van paus Johannes Paulus I